Dzierżążno (gromada) (powiat kartuski)
 Dzierżążno Wielkie (gromada) (powiat pilski)
 Stare Dzierżążno (gromada) (powiat złotowski)